Памятники Александру Степановичу Попову установлены в различных городах России:
 Памятник А. С. Попову — в Екатеринбурге
 Памятник А. С. Попову — в Перми
 Памятник А. С. Попову — в Санкт-Петербурге